Казахста́н:
 Казахстан — государство в Средней Азии и Европе.

Топоним 
 Казахстан — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Казахстан — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Казахстан — село в Байганинском районе Актюбинской области, ликвидировано в 2018 г.
 Казахстан — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Казахстан — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Казахстан — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Казахстан — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Казахстан — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Казахстан — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Казахстан — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Казахстан — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Казахстан — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.
 Казахстан — село в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области.
 Казахстан — до 1967 года название города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области.
 Казахстан — железнодорожная станция Западно-Казахстанской железной дороги.

Прочее 
 «Казахстан» — гостиница в Алма-Ате.
 «Казахстан» — дворец спорта в Нур-Султане.
 «Казахстан» — кинотеатр в Алма-Ате.
 «Казахстан» — пароход.
 «Казахстан» — советский трансляционный радиоприёмник.
 «Казахстан» — название первого национального казахстанского республиканского телеканала.
 «Казахстан» — название троллейбуса ТП KAZ 398, выпускаемого в Алма-Ате в 2001—2008 годах.
 «Казахстан» — концертный зал в городе Астана, открытый в 2009 году.

См. также 
 Казахская ССР
 Казахстания